Courmont puede referirse a:
 Briaucourt, comuna francesa de Alto Saona.
 Briaucourt, comuna francesa de Alto Marne.